Kazimierz Morawski ist der Name folgender Personen:

* Kazimierz Morawski (Philologe) (1852–1925), polnischer Klassischer Philologe und Historiker
 Kazimierz Morawski (Historiker) (1884–1944), polnischer Historiker 
 Kazimierz Morawski (Ökonom) (1922–2014), polnischer Ökonom 
 Kazimierz Morawski (Journalist) (1929–2012), polnischer Journalist